Ксения Новак (, род. ) — словенская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Биография 
Серебряный призёр чемпионата Словении 2005 г.

В составе сборной Словении участница четырех шахматных олимпиад (2002, 2006, 2008 и 2014 гг.; в 2002 г. выступала за 2-ю команду; в 2006 г. сборная заняла 9-е место, показав лучший результат в своей истории), двух командных чемпионатов Европы (2009 и 2013 гг.), трех Кубков Митропы (2006, 2007 и 2009 гг.; в 2006 и 2009 гг. сборная победила в соревновании, в 2007 г. завоевала серебряные медали), трех юношеских командных чемпионатов Европы 2002, 2003 и 2004 гг. (в категории до 18 лет).

Участница юношеских чемпионатов Европы 2001, 2004 и 2005 гг. (в категориях до 14 и до 18 лет). Участница юношеских чемпионатов мира 2003 и 2004 гг. (в категориях до 16 и 18 лет).

Победительница юниорского опен-турнира в Бушевце (2004 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Ксении Новак на шахматных олимпиадах
 Выступления Ксении Новак в командных чемпионатах Европы
 Выступления Ксении Новак в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления Ксении Новак в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Участницы командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин